

Кизиласкер — село, Жамбильський район, Алматинська область
 Кизиласкер — село, Мамлютський район, Північно-Казахстанська область